Чемпионат России по баскетболу в дивизионе Б Суперлиги сезона 2005/2006 прошёл с 4 октября 2005 года по 26 мая 2006 года и стал шестым розыгрышем мужской баскетбольной Суперлиги Б.

В розыгрыше приняли участие 14 команд: 12 клубов, игравших в Суперлиге Б в предыдущем сезоне, а также череповецкая «Северсталь» и дублирующий состав пермского «Урал-Грейта». В рамках чемпионата все команды сыграли друг с другом по 4 игры (по 2 игры дома и в гостях спаренными матчами).

Положение команд 

 Тольяттинский «Стандарт» завоевал путёвку в Суперлигу А на следующий сезон.
 ЦСК-ВВС-2 в следующем сезоне выступал в высшей лиге А.
 «Дизелист», «Старый Соболь» и «Урал-Грейт-2» в следующем сезоне выступали в высшей лиге Б.
 Кировский «Буревестник» был расформирован по окончании сезона.

См. также 
 Чемпионат России по баскетболу 2005/2006

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Чемпионат России по баскетболу
2005 год в баскетболе
2006 год в баскетболе